Kay Khusraw chah d'Iran légendaire mentionné dans le poème épique persan de Ferdowsi, Shâh Nâmeh (Livre des Rois) ;
Ghiyâth ad-Dîn Kay Khusraw I sultan seldjoukide de Roum (1192-1197) et (1205-1211) ;
Ghiyâth ad-Dîn Kay Khusraw II sultan seldjoukide de Roum (1237-1246) ;
Ghiyâth ad-Dîn Kay Khusraw III sultan seldjoukide de Roum (1265-1284).